De Grand Prix-wegrace van Japan 1993 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 18 april 1993 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1993
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie